Csehország
 Chlum, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Chlum u Třeboně, település a Dél-csehországi kerület Jindřichův Hradec-i járásban
 Chlum, település a Közép-csehországi kerület Benešovi járásában
 Chlum, település a Plzeňi kerület Dél-plzeňi járásában
 Chlum, település a Plzeňi kerület Rokycanyi járásában
 Chlum, település a Libereci kerület Česká Lípa-i járásában
 Chlum, település a Vysočina kerület Třebíči járásában